100 книг XX ве́ка согласно газете Le Monde — список, составленный французской газетой Le Monde в 1999 году. Первоначально журналисты и библиотекари составили список из 200 названий, который затем был предложен читателям с вопросом: «Какие из этих книг остались в вашей памяти?» (). В голосовании приняли участие около .

Таким образом, в списке необъективно много именно французских произведений по сравнению с произведениями на других языках (54 по сравнению с 28 на английском и 18 на всех других языках) или по сравнению с более независимо составленными списками, например, списком 100 книг Норвежского книжного клуба. Также некоторые заголовки с натяжкой можно назвать книгами, например дневник Анны Франк представляет собой отрывочные записи на нидерландском языке. По причине того, что составлен список на основе предпочтений опрошенных французских граждан и журналистов, в данном список представлены, по сути, популярные книги и бестселлеры на французском рынке (от детских до художественных и философских произведений), но не некий результат анализа экспертов.

Список

Влияние на популярную культуру 
Первым пятидесяти книгам списка посвятил книгу очерков «Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей» писатель Фредерик Бегбедер.

См. также 
 Список 100 книг Норвежского книжного клуба
 Международная Ленинская премия мира — Арагон и Брехт
 Гонкуровская премия — Пруст, Мальро, де Бовуар, Турнье, Грак и Дюрас
 Премия Гёте — Фрейд и Манн
 Пулитцеровская премия — Стейнбек, Хемингуэй, Фолкнер, Митчелл и Стайрон
 Канон (культура)

Примечания 

Списки:Книги
Рейтинги книг